Der Holz-Hase (Yimao, ) ist das 52. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zweiten Himmelsstammes (, Element Holz und Yīn) mit dem vierten Erdzweig (), symbolisiert durch den Hasen (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Hase-Jahr begann 1975 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 11. Februar 1975 bis 30. Januar 1976.

Holz-Hase-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Hasen 乙卯yǐmǎo das 52. Jahr (am Beginn des Jahres: Holz-Tiger 甲寅 jiǎyín 51).

52